Gąbka – przedmiot mający wodochłonne właściwości
 Gąbki (Porifera) – typ prymitywnych, beztkankowych zwierząt
 Gąbki pospolite – gromada gąbek 
 Gąbki szklane – gromada gąbek
 Gąbki wapienne – gromada gąbek
 Cykl o Baltazarze Gąbce – seria czterech książek Stanisława Pagaczewskiego z lat 1966–1982
 Misja profesora Gąbki − powieść Stanisława Pagaczewskiego wydana w 1975
 Porwanie Baltazara Gąbki – powieść Stanisława Pagaczewskiego wydana w 1965
 Porwanie Baltazara Gąbki – polski serial animowany wyprodukowany w latach 1969–1970 na podstawie książki autorstwa Stanisława Pagaczewskiego
 Wyprawa profesora Gąbki – polski serial animowany wyprodukowany w latach 1978-1980